Ридж (, ) — английская фамилия, имя и топоним.

Люди 
Фамилия
  (род. 1989) — австралийский регбист, игрок Национальной регбийной лиги в составе клуба «Голд-Кост Тайтнз».
  (род. 1999) — британская велосипедистка, чемпионка Великобритании в командном спринте (2019, 2020).
  (род. 1964) — американский контрабасист, председатель Международной конференции симфонических и оперных музыкантов (2006—2016).
  (род. 1977) — англиканский священник, главный тюемный капеллан (2013—2018).
  (1873—1941) — новозеландская поэтесса, лауреат Мемориальной премии Шелли Поэтического общества Америки (1934, 1935).
  (1923—2003) — американский историк, редактор журнала The Journal of American History (1966—1978).
  (род. 1968) — новозеландский регбист и телеведущий, игрок национальной сборной.
  (род. 1941) — ирландский политик, член Сената (1997—2002).
 Ридж, Томас:
  (ок. 1671—1730) — британский политик, член Палаты общин (1708—1711, 1722—1727).
 Ридж, Том (род. 1945) — американский политик, губернатор Пенсильвании (1995—2001), советник президента США по внутренней безопасности (2001—2003), министр внутренней безопасности США (2003—2005).
  (1859—1930) — британский писатель.
  (1944—2015) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Сан-Диего Чарджерс».
  (род. 1996) — австралийская ватерполистка, бронзовая медалистка чемпионата мира по водным видам спорта (2019).

Индейцы племени чероки
  (ок. 1771—1839; наст. имя Нуннехидихи, позднее — Ганундалеги) — вождь
  (ок. 1802—1839; наст. имя Скатлелоски — «Жёлтая Птица») — вождь.
  (1827—1867; наст. имя Чискуаталони) — первый признанный писатель-индеец, журналист, газетный редактор.

Имя
  — персонаж американской мыльной оперы «Дерзкие и красивые».

Топоним США 
  — поселение в штате Нью-Йорк.
  — виноградник в Калифорнии.

Тауншипы
''См.

См. также 
 Риджленд
 Ок-Ридж
 
 
 
 
 
 
 Ridge Racer